Зиновские Выселки — деревня Краснослободского района Республики Мордовия в составе Мордовско-Паркинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 км по прямой на запад от районного центра города Краснослободск.

История
Известна с 1894 года, когда была учтена как деревня Зиновкинский Выселок Краснослободского уезда из 57 дворов. Основана после отмены крепостного права переселенцами из села Хлыстовка.

Население 
Постоянное население составляло 57 человек (русские 95%) в 2002 году, 52 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Краснослободского района